Filippo d'Artois (1269-1298), signore di Conches
Filippo d'Artois (1358-1397), conte d'Eu, pronipote del precedente
 Filippo d'Artois (1395-1397), figlio del precedente